Een verkeersweg:
 N887 (Engreux), Gewestweg in het noordoosten van de Belgische provincie Luxemburg
 N887 (Anlier), Gewestweg in het oosten van de Belgische provincie Luxemburg
 N887 (Nederland), zie Provinciale weg 887

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing